Жучок:

 Жучо́к — уменьшительное от жук.
 Жучок ( — любое насекомое; вирус) — название скрытого подслушивающего устройства (covert listening device).
 Жучок — приспособление, устанавливаемое для обхода технической блокировки. Например, проволока вместо электрической пробки.
 Жучок — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Жучок — детская игра с водящим.
 Фонарик-жучок — народное название электродинамического фонаря.
 Жучок музейный — насекомое.

 Жучок, Виктор Сергеевич — советский хоккеист.

См. также 
 Жучки